Denumirea de Ciumești se poate referi la unul din următoarele locuri din România:
 Ciumești, satul de reședință al comunei cu același nume din județul Satu Mare;
 Ciumești, vechea denumire a satului Argeșelu din județul Argeș.